Игнатьевская — название населённых пунктов в России и топоним:
 Игнатьевская — деревня в Виноградовском районе Архангельской области.
 Игнатьевская — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Игнатьевская — деревня в Лухском районе Ивановской области.
 Игнатьевская — деревня в Афанасьевском районе Кировской области.
 Игнатьевская — деревня в Лузском районе Кировской области.
 Игнатьевская — железнодорожная платформа Ярославского региона Северной железной дороги в деревне Вондога, Ивановская область.

См. также